ФК «Ювентус» у сезоні 1930—1931 — сезон італійського футбольного клубу «Ювентус».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова таблиця

Чемпіони

Товариські матчі 
 07.09.1930, «Новара» — «Ювентус» — 0-7
 14.09.1930, «Ювентус» — «Павія» — 6-0
 20.09.1930, «Ювентус» —  Будаї 11 — 6-0
 25.12.1930, «Ювентус» — Збірна Фюрта — 1-3
 06.01.1931,  «Лугано» — «Ювентус» — 1-2

Посилання 
 
 

1930–1931
Ювентус